Schizophonic – album di Robben Ford del 1976
Schizophonic – album di Nuno Bettencourt del 1997
Schizophonic – album di Geri Halliwell del 1999
Schizophonic – album degli Us3 del 2006